Die 119. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  119. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  119. Division (Volksrepublik China)
  119. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern